Novia har flera betydelser:
Novia (djur), genus för tvåvingar
Novia (flygplatsservice)
Yrkeshögskolan Novia
Novia Livsmedelsindustrier